Pluto (dwergplaneet), een dwergplaneet binnen het zonnestelsel
Pluto (mythologie), een mannelijke figuur uit de Romeinse mythologie
Pluto (oceanide), een vrouwelijke figuur uit de Griekse mythologie
Pluto (stripfiguur), een stripfiguur van Walt Disney
Operatie Pluto, een geheime operatie uit de Tweede Wereldoorlog
Pluto (Matthews), een muziekstuk van Colin Matthews, gecomponeerd als slotdeel voor The Planets van Gustav Holt

Zie ook 
Pluto en Proserpina, een beeldhouwwerk van Gianlorenzo Bernini